Bostrychanthera és un gènere amb dues espècies de plantes amb flors (angiospermes) que pertany a la família de les lamiàcies. Les dues espècies són endèmiques de la Xina.

Morfologia 
Herbes perennes i erectes. Les fulles són subsèssils amb un pecíol curt, són de lanceolades a ovalades, amb el limbe serrat. Les flors estan agrupades en cincís aixelars, dicotòmics, amb branques helicoidals i pedunculades. Les flors es presenten pedicel·lades. El calze és campanulat, discretament decanervat. Aquests estan lleugerament dilatats en el fruit. 5 dents, subiguals o les posteriors de són més petits. La corol·la té colors que varien des del roig, púrpura i fins i tot blanc. És llarga i es troba una dilatació en la meitat, sense pèls a l'interior. Bilabiades, el llavi superior està recte i en l'àpex arrodonit, el llavi inferior és més gran i trilobulat. Posseeixen quatre estams, dos anteriors i més llargs, tots ascendents, subjacents al llavi superior. L'ovari és glabre. L'estil és filiforme, apical i igualment bileporí. Les llavors són negres, d'un a tres, apareixen agrupades com si foren una drupa; l'epicarpi és carnós i dens.

Enllaços externs 
 Flora of China 

Lamiòidies